Ignatow oder Ignatoff ist der Familienname folgender Personen:

 Assen Ignatow (1935–2003), deutsch-bulgarischer Geschichtsphilosoph 
 Christo Ignatow (* 1953), bulgarischer Ringer
 David Ignatoff (1885–1954), russischer jiddischer Schriftsteller und Publizist
 Dimitri Ignatow (* 1998), deutscher Handballspieler
 Ewgeni Ignatow (* 1959), bulgarischer Langstreckenläufer
 Jewgeni Wiktorowitsch Ignatow (* 1979), russischer Kanute
 Michail Alexandrowitsch Ignatow (* 2000), russischer Fußballspieler
 Michail Stanislawowitsch Ignatow (* 1956), russischer Botaniker